Rusland
 Lozovskoje (Koersk) - dorp in de oblast Koersk
 Lozovskoje (Novosibirsk) - dorp in de oblast Novosibirsk

 Oekraïne
 Lozivske - dorp in de oblast Charkov

 Zie ook
 Lozovo